Mosè – profeta e personaggio biblico
 Mosè – personaggio di Lupo Alberto
 Mosè – personaggio del romanzo La fattoria degli animali
 Mosè – nome proprio di persona italiano maschile
 Mosè – scultura marmorea di Michelangelo Buonarroti
Mosè – opera di Anton Grigor'evič Rubinštejn
 Mosè – film del 1909 diretto da J. Stuart Blackton
 Mosè – sceneggiato televisivo RAI del 1974
 Mosè – miniserie televisiva del 1995
 Mosè – dipinto di Pietro Novelli

Paine correlate
Mose